Dévolution est un terme juridique s'appliquant aux règles de transmission d'un droit, d'un bien ou d'une universalité corporelle ou incorporelle entre deux personnes.

 en droit civil, l’effet dévolutif est une conséquence de l’utilisation de certaines voies de droit contre une décision de justice. La juridiction ayant rendu la décision est alors dessaisie de l’affaire au profit de la juridiction supérieure. 

 en droit public : voir dévolution du pouvoir

 en droit privé : voir droit des successions

 Dévolution des biens de l'ordre du Temple aux Hospitaliers

 Guerre de Dévolution (1667, 1668)

Lexique juridique
Procès de l'ordre du Temple
Histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem